La BTF è un'azienda discografica indipendente di musica progressive a livello internazionale, che distribuisce la label AMS Records, anch'essa specializzata in rock progressivo, e altre case discografiche indipendenti (come, ad esempio, la Immaginifica di Franz Di Cioccio, batterista della PFM).

Storia 
La AMS Records è attiva fin dagli inizi degli anni novanta, dapprima come Vinyl Magic (storica label milanese tra le prime a ristampare i nomi di culto del prog italiano anni settanta) e VM 2000; pochi anni dopo con il nome AMS,, successivamente modificato in AMS Records.

Si dedica a ristampe di rock progressivo italiano degli anni settanta, ma anche a proposte nuove dello stesso genere. Tra le opere ristampate, su CD e LP, vanno segnalati nomi come Metamorfosi, Biglietto per l'Inferno, Semiramis, Stormy Six, Ivano Fossati, Uno, Raminghi, Maxophone, Goblin, Agorà e tanti altri. La label si occupa anche di gruppi nuovi.

Dal settembre 2014, la label ha aperto una divisione Hard & Heavy, chiamata EarShock, inaugurata con i lavori di Anno Mundi (gruppo di stampo sabbathiano autore di due vinili in tiratura limitata, stampati dalla milanese in un unico cd), Tool Silence (gruppo gothic-prog metal che aveva già inciso per la Black Widow Records), Archangel (un one-man project il cui esordio discografico era stato pubblicato nel 2009 proprio dalla BTF).

Oltre alle pubblicazioni a marchio AMS, BTF distribuisce in esclusiva cd e vinili anche di altre label tra cui Ishtar, Route 61, Saar Records.

Note

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche italiane